Skinnerhyus shermerorum — род вымерших парнокопытных из семейства пекариевых (Tayassuidae). Жил во времена олигоцена — миоцена ( назад) на территории современных штатов Небраски, Орегона и Южной Дакоты (США).

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на апрель 2022 года род включает 2 вида:
 † Thinohyus lentus Marsh, 1875
 † Thinohyus rostratus Cope, 1888

Примечания 

†
Вымершие свинообразные
Млекопитающие миоцена
Млекопитающие олигоцена
Ископаемая фауна Северной Америки
Фоссилии из миоценовых отложений США
Фоссилии из олигоценовых отложений США
†